Mbarga ist der Familienname folgender Personen:

 Befolo Mbarga (* 1992), kamerunischer Fußballspieler
 Franck Mbarga (* 1992), französischer Fußballspieler
 Jean Mbarga (* 1956), kamerunischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Yaoundé
 Joséphine Mbarga-Bikié (* 1979), kamerunische Weitspringerin
 Philippe Alain Mbarga (* 1968), kamerunischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Ebolowa
 Prince Nico Mbarga (1950–1997), nigerianischer Musiker